«Blah Blah Blah» — песня американской певицы и автора песен Kesha из её дебютного альбома Animal. Песня записана совместно с дуэтом 3OH!3.

О песне 
Продюсером песни был Benny Blanco. Песня является среденетемповой электропоп композицией. Лирика песни повествует о женщине, которая хочет заняться сексом. Критики дали песне смешанные отзывы и похвалили дерзкий вокал Кеши. Многие критики заявили, что участие в песне 3OH!3 было лишним.

Список композиций
CD single
 «Blah Blah Blah» – 2:52

Digital download
 «Blah Blah Blah» – 2:52
 «Tik Tok» (Joe Bermudez Club Mix) – 5:09

UK iTunes digital download – EP
 «Blah Blah Blah» – 2:52
 «Tik Tok» (Joe Bermudez Club Mix) – 5:09
 «Tik Tok» (Trey Told 'Em Remix) – 4:14

Чарты

Примечания 

Синглы 2010 года
Песни Кеши
Синглы 3OH!3
Песни, написанные Бенни Бланко